Az 1993–1994-es észt labdarúgó-bajnokság az észt labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 3. bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Flora Tallinn nyerte az ezüstérmes Norma Tallinn, és a bronzérmes Nikol Tallinn előtt. A JK Tervis Pärnu, , FC Dünamo Tallinn, JK Maag Tartu és a JK Sillamäe Kalev kiesett.

A bajnokság végeredménye

Döntőmérkőzés

 Flora Tallinn–Norma Tallinn 5–2

Góllövőlista élmezőnye

Jegyzetek

Külső hivatkozások
 rsssf.com

1993
Eszt 1
Eszt 1